Sugar rush est une expression anglaise désignant un état d’excitation lié à une forte consommation de sucre (en).

Elle désigne aussi une forte consommation de sucre

Cinéma 

 Sugar rush, un jeu vidéo fictif dans le film d'animation Les Mondes de Ralph. Il est également le titre de la version japonaise du film.

Télévision 

 Sugar Rush, série télévisée britannique diffusée entre 2005 et 2006.

Musique 

 Sugar Rush, chanson du groupe japonais AKB48 sorti en 2012 sur la bande sonore du film d'animation Les Mondes de Ralph.